Bridgend kan syfta på:

 Bridgend (kommun) – en kommun i Wales
 Bridgend – en stad i Bridgend kommun, Wales
 Bridgend (community) – en community i Bridgend kommun, Wales
 Bridge End, Irland – en ort i Donegal, Irland
 Bridgend, Ceredigion – en ort i Ceredigion, Wales
 Bridge End, Wales – en ort i Flintshire, Wales

England 
 Bridge End, Bedfordshire – en ort i Bedfordshire
 Bridgend, Cornwall – en ort i Cornwall
 Bridgend, Cumbria – en ort i Cumbria
 Bridge End, Cumbria – en ort i Cumbria
 Bridgend, Devon – en ort i Devon
 Bridge End, Durham – en ort i Stanhope, Durham
 Bridge End, East Devon – en ort i Newton Poppleford and Harpford, Devon
 Bridge End, Essex – en ort i Essex
 Bridgend, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire
 Bridge End, Herefordshire – en ort i Herefordshire
 Bridge End, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire
 Bridge End, Oxfordshire – en ort i Oxfordshire
 Bridge End, South Hams – en ort i Aveton Gifford, Devon
 Bridge End, Sandhoe – en ort i Sandhoe, Northumberland
 Bridge End, Surrey – en ort i Surrey
 Bridge End, Warden – en ort i Warden, Northumberland
 Bridge End, Warwickshire – en ort i Warwickshire
 Bridge End, Worcestershire – en ort i Worcestershire

Skottland 
 Bridgend, Aberdeenshire – en ort i Aberdeenshire
 Bridgend, Angus – en ort i Angus
 Bridgend, Fife – en ort i Fife, Skottland
 Bridgend, Inverclyde – en ort i Inverclyde, Skottland
 Bridgend, Islay – en ort i Argyll and Bute, Skottland
 Bridgend, Mid Argyll – en ort i Argyll and Bute, Skottland
 Bridgend, Moray – en ort i Cabrach, Moray, Skottland
 Bridgend, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire, Skottland
 Bridge End, Shetlandsöarna – en ort på West Burra, Shetlandsöarna, Skottland
 Bridgend, West Lothian – en ort i West Lothian, Skottland